Rab Ne Bana Di Jodi (Hindi: - रब ने बना दी जोडी ) è un film di Bollywood del 2008, diretto da Aditya Chopra, con Shah Rukh Khan.
Vi sono inoltre molte comparse speciali da parte di star del cinema indiano.
Il titolo significa "Un incontro fatto da Dio".

Il 14 agosto 2012 è stato trasmesso da Rai Movie con il titolo Un incontro voluto dal cielo con una durata più breve (79') rispetto all'originale, tagliando tutta la prima parte e facendo cominciare il film con i due protagonisti già sposati.

Trama
La giovane e bella Taani apprende la notizia della morte del suo promesso sposo proprio nel giorno previsto per le nozze. Suo padre colto da malore per la notizia chiede, in fin di vita, a Suri Sani, che di Taani era segretamente innamorato, di sposare sua figlia affinché ella possa crescere e invecchiare a fianco di un uomo fidato. I due accettano la proposta del padre e Taani promette a Suri che sarà una buona sposa ma che mai potrà amarlo poiché troppo forte è il dolore che la affligge. Suri, timido e grigio impiegato, decide allora di cominciare una doppia vita: all'uscita dall'ufficio si trasforma in Raj, brillante ballerino damerino che corteggia Taani al corso di ballo. Taani, che non capisce nulla dell'inganno, si innamora lentamente di Raj a cui chiede di portarla via per sempre! Suri è però deluso perché sua moglie è pronta a tradirlo con uno sconosciuto ma quando lui, nelle vesti di Raj, le propone di portarla via lei rinuncia per il bene del marito. Solo allora, in una danza sfrenata, il mistero viene svelato con buona pace di tutti.

Collegamenti esterni 
 

Film commedia drammatica